Mikuláš oder Mikulas ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist die slowakische oder tschechische Form des Namens Nikolaus.

Bekannte Namensträger

Vorname 
 Mikuláš Albert z Kaménka (~1547–1617), in Böhmen tätiger Humanist, Priester und Orientalist
 Mikuláš Athanasov (1930–2005), tschechoslowakischer Ringer
 Mikuláš Dačický z Heslova (1555–1626), böhmischer Schriftsteller und Adeliger
 Mikuláš Drabík (1588–1671), Priester der Mährischen Brüdergemeinde
 Mikuláš Dzurinda (* 1955), slowakischer Politiker
 Mikuláš z Husi a Pístného (deutsch: Nikolaus von Hus) (~1375–1420), tschechischer Landadliger und Politiker
 Mikuláš Konáč z Hodiškova (~1480–1546), tschechischer Drucker und Verleger
 Mikuláš Maník (* 1975), slowakischer Schachmeister
 Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958), slowakischer Komponist
 Mikuláš Tóth (1833–1882), griechisch-katholischer Bischof der Eparchie Prešov

Familienname 
 Peter Mikuláš (* 1954), slowakischer Opern- und Konzertsänger (Bass)

Sonstiges 
 Liptovský Mikuláš (deutsch: Liptau-Sankt-Nikolaus), Stadt in der mittleren Slowakei
 Borský Mikuláš (deutsch: Bursanktnikolaus), Gemeinde in der Westslowakei
 Liptovský Mikuláš, slowakischer Eishockeyverein aus Liptovský Mikuláš
 Okres Liptovský Mikuláš, Verwaltungseinheit in der Mittelslowakei

Siehe auch 
 Mikula

Männlicher Vorname
Familienname